DCD steht als Abkürzung für:
 Data Carrier Detect, Signalleitung des Standards RS-232
 Drachen-Club-Deutschland, der Dachverband der deutschen Fesseldrachenflieger
 Dicyandiamid
 Double Crossover Diamond Interchange, siehe Anschlussstelle (Autobahn) #DDI / DCD
 DCD (Unternehmen), ein südafrikanisches Maschinenbauunternehmen

Abkürzung